Дже́ннифер Да́ндас (; 14 января 1971, Бостон, Массачусетс, США) — американская актриса.

Биография и карьера 
Дженнифер Дандас родилась 14 января 1971 года в Бостоне (штат Массачусетс, США), став единственной дочерью из четверых детей в семье. Она начала свою карьеру в детстве, дебютировав на Бродвее, телевидении и в кино в возрасте 10, 11 и 12 лет, соответственно. Выросла в городе Ньютон (Массачусетс), но часто путешествовала в связи со своей работой в детстве вместе с матерью и тремя братьями. После того, как она отправился на учёбу в Браунский университет, она продолжала строить карьеру в Нью-Йорке, которая включала в основном театральные роли, роли второго плана на телевидении и в кино.

Наиболее известна по роли Крис Парадис, дочери-лесбиянки героини Дайан Китон, в фильме «Клуб первых жён». Среди её других работ роли в фильмах «Орлы юриспруденции», «Отель „Нью-Хэмпшир“» и других. Дандас была приглашённой звездой в телесериалах «Анастасия: Загадка Анны», «Отчаянные домохозяйки» и «Закон и порядок: Преступное намерение». Она также выступала в Нью-Йоркском театре, в том числе в «Аркадии». Она выиграла премию Obie (Off-Broadway) за её роль в «Good as New» Питера Хеджеса.

С декабря 2000 года Дженнифер замужем за актёром Талмаджем Лоу.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Лауреаты премии Obie
Киноактрисы США